Вологодский:

 Вологодский, Александр Валерьевич (род.1991) — казахстанский профессиональный хоккеист, нападающий «Казцинк-Торпедо» (ВХЛ) и сборной Казахстана.
 Вологодский, Михаил Георгиевич (1888—1920) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Вологодский, Пётр Васильевич (1863—1925) — русский государственный и общественный деятель.

Примечания